

Toponymes 
 Orto est une commune française située dans le département de la Corse-du-Sud et la région Corse.
 Orto était une pieve dans l'ancien évêché d'Accia et Mariana en Corse